Polydora mossambica är en ringmaskart som beskrevs av Hartman 1974. Polydora mossambica ingår i släktet Polydora och familjen Spionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
mossambica